La Supercoupe du Portugal 2007 () est la  vingt-neuvième édition de la Supercoupe du Portugal, épreuve qui oppose le champion du Portugal au vainqueur de la Coupe du Portugal. Disputée le  à l'Estádio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le Sporting CP aux dépens du FC Porto sur le score de 1-0.

Feuille de match

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 2006-2007
 Coupe du Portugal de football 2006-2007

Notes et références

Liens externes 
  Portugal - Liste des vainqueurs de la Supercoupe sur www.rsssf.com

2007
Sport à Leiria
Face-à-face perdu par le FC Porto
Face-à-face du Sporting Clube de Portugal
Football au Portugal en 2007
Sport en août 2007